Auburn hace referencia a varios artículos:

Localidades en Estados Unidos 
 Auburn (Alabama)
 Auburn (California)
 Auburn (Dakota del Norte)
 Auburn (Georgia)
 Auburn (Indiana)
 Auburn (Illinois)
 Auburn (Iowa)
 Auburn (Kansas)
 Auburn (Kentucky)
 Auburn (Maine)
 Auburn (Massachusetts)
 Auburn (Míchigan)
 Auburn (Nebraska)
 Auburn (Nueva York)
 Auburn (Nuevo Hampshire)
 Auburn (Pensilvania)
 Auburn (Virginia Occidental)
 Auburn (Washington)
 Auburn (Wyoming)

Estaciones de ferrocarril 
 Auburn (Ferrocarril Regional Sounder)

Lugares en Australia 
 Parque nacional Río Auburn